|}
Die Nippō-Hauptlinie (jap. , Nippō-honsen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Kokura in der Präfektur Fukuoka und Kagoshima in der Präfektur Kagoshima verläuft und von der Kyushu Railway Company (JR Kyushu) betrieben wird.

Daten 
 Länge: 467,2 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 111

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Fukuoka
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Ōita
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Miyazaki
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kagoshima
Kyushu Railway Company